Stock puede referirse a: 

 inventario, registro documental de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona, empresa o comunidad;
 existencias, bienes poseídos por una empresa para su venta o transformación en el curso ordinario de la explotación;
 stock, macizo rocoso de menos de 100 kilómetros cuadrados descubierto por acción del viento y la lluvia;

 Éditions Stock, editorial francesa;
 Fernet Stock, un licor elaborado a base de hierbas;
 Stock car, un tipo de automóvil de carreras;
 Alfred Stock (1876 – 1946), químico alemán;
 Andries Stock (1580 – 1648), pintor neerlandés;
 Constant Vanden Stock (1914 – 2008), futbolista belga;
 Franz Stock (1904 – 1948), sacerdote alemán que sirvió en varias prisiones francesas durante la Segunda Guerra Mundial;
 Jean Stock (1948 – ), personaje del mundo audiovisual francés;
 Leonhard Stock (1958 – ), esquiador austriaco;
 Pierre-Victor Stock (1861 - 1943), editor francés;
 Roger Vanden Stock, presidente del RSC Anderlecht;
 Simón Stock (siglo XIII), santo inglés;
 John Ellerton Stocks (1822 -1854), botánico inglés, especialista de la flora;
 Stock Township, entidad local menor (township) en el condado de Harrison, Ohio, Estados Unidos;
 Stock Township, entidad local menor (township) en el condado de Noble, Ohio, Estados Unidos.
 Stock, localidad de Inglaterra.
 Stocks House, granja histórica conservada en Aldbury, Hertfordshire, Inglaterra.
 Stock, localidad de Polonia;

Referencias